Název Lužnička má více vodních toků:

 Lužnička (přítok Důlního potoka) – levostranný přítok Důlního potoka v okrese Olomouc
 Lužnička (přítok Mandavy) – pravostranný přítok Mandavy v okrese Děčín a v Německu na východě Saska v zemském okrese Zhořelec
 Lužnička (přítok Podkrušnohorského přivaděče) – levostranný přítok Podkrušnohorského přivaděče v okrese Chomutov